Machiavelli peut être :
 Nicolas Machiavel, penseur italien de la Renaissance et théoricien de la politique et de la guerre ;
 Zanobi Machiavelli (1418-1479), peintre et enlumineur italien du Quattrocento;
 ou le jeu de société Machiavelli, variante du jeu Diplomatie ;
 Machiavel, un groupe de musique belge ;
  est un programme d'échecs écrit par Donald Michie et Shaun Wylie en 1947-1948, qu'Alan Turing tente en vain de faire fonctionner sur Ferranti Mark I, en même temps que Turochamp.